Jorma Peltonen, né le  à Tampere en Finlande, est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace qui évoluait en position d'ailier.

Biographie

Carrière 
En 1991, il est élu au temple de la renommée du hockey finlandais et devient le  numéro 81.

Carrière en club

Carrière internationale

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1966-1967 || TP-V || Suomen sarja
|| 14 || 9 || 6 || 15 || 4 || || || || ||
|-
| 1967-1968 || Koovee Tampere || SM-sarja
|| 8 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || ||
|-
| 1968-1969 || Koovee Tampere || SM-sarja
|| 2 || 0 || 0 || 0 || 2 || || || || ||
|-
| 1969-1970 || Jokerit || SM-sarja
|| 7 || 2 || 1 || 3 || 2 || || || || ||
|-
| 1970-1971 || Jokerit || SM-sarja
|| 32 || 14 || 17 || 31 || 6 || || || || || 
|-
| 1971-1972 || Jokerit || SM-sarja
|| 32 || 21 || 15 || 36 || 22 || || || || ||
|-
| 1972-1973 || Jokerit || SM-sarja
|| 36 || 22 || 32 || 54 || 16 || || || || ||
|-
| 1973-1974 || Jokerit || SM-sarja
|| 36 || 21 || 51 || 72 || 12 || || || || ||
|-
| 1974-1975 || Jokerit || SM-sarja
|| 36 || 26 || 28 || 54 || 28 || || || || ||
|-
| 1975-1976 || FPS || SM-liiga
|| 26 || 19 || 18 || 37 || 29 || 6 || 7 || 2 || 9 || 4
|-
| 1976-1977 || FPS || SM-liiga
|| 36 || 27 || 18 || 45 || 18 || 6 || 7 || 7 || 14 || 14
|-
| 1977-1978 || FPS || 1. Divisioona
|| 36 || 25 || 48 || 73 || 59 || || || || ||
|-
| 1978-1979 || VFL Bad Nauheim || Bundesliga
|| - || - || - || - || - || || || || ||
|-
| 1979-1980 || Berliner SC Preussen || Bundesliga
|| 48 || 23 || 68 || 91 || 19 || || || || ||
|-
| 1980-1981 || Berliner SC Preussen || Bundesliga
|| 24 || 8 || 26 || 34 || 6 || || || || ||
|-
| 1981-1982 || EHC Munich || 2. Bundesliga
|| 46 || 33 || 74 || 107 || 22 || || || || ||
|-
| 1982-1983 || FPS || 1. Divisioona
|| 36 || 12 || 38 || 50 || 16 || || || || ||
|-
| 1983-1984 || FPS || 1. Divisioona
|| 36 || 9 || 37 || 46 || 16 || || || || ||
|-
| 1984-1985 || FPS || 1. Divisioona
|| 43 || 21 || 40 || 61 || 2 || || || || ||

Notes et références 

Naissance en avril 1949
Naissance à Tampere	
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Joueur du Jokerit Helsinki
Joueur du EHC Munich
Entraîneur finlandais de hockey sur glace
Membre du Temple de la renommée du hockey finlandais
Attaquant de hockey sur glace